Kazanka může znamenat:

 Kazanka (řeka) — řeka v Tatarstánu v Rusku, přítok Volhy
 Kazanka (Přímořský kraj) — vesnice v Přímořském kraji v Rusku
 Kazanka (Smolenská oblast) — vesnice ve Smolenské oblasti v Rusku
 Kazanka (Mykolajivská oblast) — sídlo městského typu v Mykolajivské oblasti na Ukrajině
 Kazanka (usedlost) – usedlost v pražské Troji

Související články 
 Kazan

Externí odkazy